Аджиев — фамилия; имеет женскую форму Аджиева.

Известные носители 
 Аджиев, Абдулаким Магомедович (1940—2019) — советский дагестановед и тюрколог.
 Аджиев, Азнаур Асланович (1978) — российский борец вольного стиля.
 Аджиев, Анвар Абдулгамидович (1914—1991) — кумыкский поэт.
 Аджиев, Багаутдин Анварович (род. 1950) — кумыкский поэт.
 Аджиев, Гаджи Абакарович (род. 1994) — российский футболист.
 Аджиев, Имам Мусаевич (род. 1994) — российский борец вольного стиля, призёр чемпионата России, чемпион Европы.
 Аджиев, Мурад Эскендерович (известен как Мурад Аджи; 1944—2018) — российский писатель, публицист.
 Аджиев, Назим Дадаевич (род. 1967) — советский и киргизский футболист.
 Аджиев, Руслан Дадаевич (род. 1963) — советский и киргизский футболист.
 Аджиев, Тажудин Ильясович (1896 — ?) — звеньевой Меркенского свеклосовхоза Министерства пищевой промышленности СССР, Джамбулская область, Герой Социалистического Труда (1948).